Holowesko Citadel Racing Team er et amerikansk cykelhold, som cykler i den amerikanske UCI Continental-klasse. Holdet blev etableret i 2012.

I november 2017 offentliggjorde holdet, at det får status som professionelt kontinentalhold i 2018.

Ryttere

2018

Sejre

2017

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra USA
Etableret i 2012